Jure Radić ist der Name folgender Personen:

* Jure Radić (Theologe) (1920–1990), jugoslawischer Theologe und Naturkundler 
 Jure Radić (Politiker) (1953–2016), kroatischer Bauingenieur und Politiker